Bistum San Cristóbal steht für:

 Bistum San Cristóbal de La Laguna in Spanien
 Bistum San Cristóbal de Las Casas in Mexiko
 Bistum San Cristóbal de Venezuela in Venezuela
 Erzbistum San Cristóbal de la Habana in Kuba